Cristóbal – forma spagnola del nome proprio di persona Cristoforo
Cristóbal – porto del Canale di Panama
Cristóbal – comune della provincia di Independencia (Repubblica Dominicana)
Cristóbal – comune della comunità autonoma di Castiglia e León (Spagna)

Pagine correlate
San Cristóbal